En politique française, on parle d'élection triangulaire, généralement abrégée en triangulaire, pour désigner les deuxièmes tours électifs où trois candidats du premier tour ont atteint le seuil de maintien et ne se désistent pas.

Cause 
Cette configuration dépend de la loi électorale, et particulièrement de la règle de maintien au second tour.

 Elle est de moins en moins observée lors des élections législatives, où il faut obtenir au moins 12,5 % des électeurs inscrits pour pouvoir se maintenir (dans le cas où deux autres candidats ont aussi franchi le seuil de 12,5 %); sa raréfaction est abordée plus loin.
 Elle est impossible lors d'une  élection présidentielle. Le tour de ballottage ne prend que les deux meilleurs. Toutefois la Constitution accepte des désistements en faveur des suivants, ce qui n'empêche pas des stratégies inspirées des législatives.
 Elle est devenue plus rare aux élections cantonales, car les gouvernements ont régulièrement augmenté le seuil de maintien au second tour, pour leur avantage, celui-ci étant désormais placé à 12,5 % des inscrits.
 Aux élections municipales, depuis 1983, la moitié des sièges sont répartis à la proportionnelle, mais il y a depuis un seuil d'accès au second tour, fixé aux listes ayant reçu 10 % des voix, ce qui produit le phénomène des triangulaires et quadrangulaires dans les municipalités politiquement divisées.
 Les élections régionales avaient auparavant un tour unique, mais la dernière réforme de 2003 a calqué le système des municipales, avec un seuil d'accès au deuxième tour de 10 %, qui a suscité de nombreuses triangulaires en 2004, 2010 et 2015.

Logique de désistements 

Ce scrutin caractérise la politique française: pour être représenté au Parlement sans être capable de gagner seul, il faut avoir le soutien d'autres partis.

La caractéristique prend sa source dès l'origine. Le deuxième tour du scrutin uninominal fut mis en place sous le Second Empire (1852), puis par la  République (1875) par les légitimistes, orléanistes et bonapartistes, qui souffraient de leur division en trois familles. 

Dans le cas d'une bipolarisation incomplète où un camp divisé ne se désiste pas en faveur du meilleur d'entre eux, cette configuration est défavorable au camp politique (droite ou gauche) qui a deux candidats qualifiés.

Nombre de triangulaires 

 1988 : 11
 1993 : 15
 1997 : 79
 2002 : 10
 2007 : 1
 2012 : 46 (34 après désistements)
 2017 : 1
 2022 : 8 (7 après désistement)

Causes de la raréfaction

Hausse du seuil 

Aux législatives, ce n'est que depuis la  République que le premier tour sert aussi à éliminer des candidats mal placés :
 après les ordonnances de 1958 et 1959 réinstituant le scrutin majoritaire à deux tours : 5 %
 après la loi  du  : 10 % ou, s'il n'y en a qu'un, les deux premiers
 après la loi  du  : 10 % remplacé par 12,5 %

Il était auparavant tout à fait banal d'avoir trois ou quatre candidats au second tour.

Abstention 

Pour les élections municipales et les élections régionales, le seuil de maintien est calculé à partir du nombre de voix exprimées. À l'inverse, il est calculé à partir du nombre dinscrits'' pour les élections législatives et les élections cantonales.

Pour ces deux dernières élections, les triangulaires sont ainsi d'autant plus rares que l'abstention est forte. Par exemple, un taux de participation inférieur à 30% interdit la possibilité d'une triangulaire.

Or, le taux d'abstention aux élections législatives ayant beaucoup augmenté au cours de la  République, passant de 18,7 % en 1973 à 51,3 % en 2017, les triangulaires se sont raréfiées.

L'expression ci-contre permet d'obtenir le tableau ci-dessous :

 Bipolarisation 

À défaut de bipartisme, la bipolarisation de la vie politique fut acquise dans les années soixante-dix. Auparavant, le PCF et la SFIO ne se désistaient pas pour s'aider, de même que les courants allant des radicaux à la droite modérée s'opposaient aux candidats du parti gaulliste.

Depuis, de très nombreux accords de désistement mutuel se font avant même le premier tour.

 Quadrangulaire 

Le cas de figure d'une quadrangulaire avec quatre candidats peut aussi se produire, mais elle est devenue rarissime, pour les raisons invoquées plus haut. Le cas s'est néanmoins produit aux élections législatives de 1958, de 1962, de 1967 et de 1973 ainsi qu'à diverses reprises lors d'élections départementales et municipales.

Dans le cadre d'un seuil minimum de 12,5 % des voix inscrites, il est aussi théoriquement possible que surviennent une quinquangulaire, une sexangulaire, voire une septangulaire, bien que les cas ne se soient pas produits lors des élections législatives. Dans le cas des élections municipales où le seuil est fixé à 10 % pour les communes de plus de 1000 habitants, plusieurs quinquangulaires et une sexangulaire (à Faaone) se sont produites, notamment lors de élections municipales de 2014. Une octangulaire''' serait le cas exceptionnel consistant, dans le cas où 100 % des inscrits se sont exprimés, à ce que 8 candidats recueillent exactement 12,5 % des votes chacun. 

Lors des élections législatives de 1958, il y eut 9 quinquangulaires et 1 sexangulaire, mais le seuil était fixé à 5 % des inscrits.

Notes et références

Références

Annexes 
 Report de voix

Triangulaire